A Bisei Spaceguard Center egy japán csillagászati obszervatórium Biseiben, Okajama prefektúrában. A létesítményt 1999-ben kezdték el építeni, majd 2000-ben avatták el. A nyitása óta működik a Bisei Asteroid Tracking Telescope for Rapid Survey (röviden BATTeRS) égboltfelmérési projekt, amely a kisbolygókat és az űrszemetet figyeli. A BATTeRS többek között aszteroidákat, rövid és hosszú periódusú üstökösöket és földközeli objektumokat fedezett fel ezidáig.

Az űrszemét, a megszűnt és tönkrement űrhajók, műholdak, valamint más apró tárgyak veszélyt jelenthetnek a működő űrhajókra. A létesítményt a Japán Oktatási, Kulturális, Sport, Tudományos és Technológiai Minisztérium hozzájárulásával a Japán Űr Fórum építette, a Japán Űrügynökség (JAXA) pénzügyi fedezésével. A távcsöveket, amelyek nyomon követik az űrszemeteket, a Japan Spaceguard Association tagjai irányítják. A SpaceGuard Center mellett a létesítmény magában foglalja a Bisei Csillagászati Obszervatóriumot (BAO) is. Az 1 méteres Cassegrain teleszkópnak három fokos látóterülete van, és tervezik, hogy még tíz CCD-detektor mozaikot rendelnek majd, amelyek mindegyikének 2096x4096 pixeles mérete lesz. A másik, 0,5 méteres távcső, amelynek látóhelye 2x2 fokos, 2000 februárjában kezdte meg a megfigyeléseket. Amint az új 1 méteres NEO kutatóteleszkóp megkezdi működését, a 0,5 méteres távcsövet a nyomon követési asztrometriai megfigyelések segítésére fogják használni.

Az obszervatóriumról elnevezett 17286 Bisei kisbolygót, 2000 júliusában a BATTeRS program keretein belül fedezték fel.

Felfedezett kisbolygók 
1996 és 2010 között 445 kisbolygót figyeltek meg. A BATTeRS programban több csillagász is közreműködött, például Asami Acuó, David J. Asher, Nakano Szuicsi vagy Urata Takesi.

Az alábbi kisbolygókat fedezték fel az obszervatóriumban:

Jegyzetek

Fordítás

Kapcsolódó szócikk 
 Kisbolygók listája

További információk 
 Official website 
 BATTeRS (プロジェクト)
 Japan Spaceguard Association

Égboltfelmérési programok